1956 Голяма награда на Германия е 5-о за Голямата награда на Германия и седми кръг от сезон 1956 във Формула 1, провежда се на 5 август 1956 година на пистата Нюрбургринг близо до град Нюрбург, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Германия